Övningsplats kan avse:
Mötesplats (militär) –en plats där soldater eller båtsmän tillhörnade Indelningsverket samlades inför årliga övningar.
Övningsfält – ett avlyst område där militära förband övar.

Se även
Exercished